Petrognano (dal latino "[podere, terreno] di Petronio") è il toponimo di 3 frazioni della Toscana

Provincia di Firenze
Petrognano – frazione di Barberino Val d'Elsa
Petrognano – frazione di San Godenzo

Provincia di Lucca
Petrognano – frazione di Capannori